

Astronomia 
 Hume – cratere lunare
 7009 Hume – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hume – villaggio della Contea di Edgar, Illinois
 Hume – township della Contea di Huron, Michigan
 Hume – città della Contea di Bates, Missouri
 Hume – città della Contea di Allegany, New York

Persone 
 Alan Hume – direttore della fotografia britannico
 Allan Octavian Hume – politico e ornitologo britannico
 Basil Hume – cardinale britannico
 Benita Hume – attrice britannica
 David Hume – filosofo e storico scozzese
 David Milford Hume – chirurgo statunitense
 Fergus Hume – scrittore britannico
 George Hume – compositore di scacchi britannico
 Hamilton Hume – esploratore australiano
 Iain Hume – calciatore canadese
 Ilean Hume – attrice canadese
 John Hume – politico britannico
 Kirsty Hume – modella britannica
 Tobias Hume – compositore e gambista inglese
 William Hume-Rothery – chimico metallurgico britannico

Televisione 
 Desmond Hume – personaggio della serie televisiva Lost